Радомысленский — фамилия:

 Радомысленский, Вениамин Захарович (1909—1980) — театральный педагог и театровед.
 Радомысленский, Евгений Вениаминович (1935—2019) — театральный режиссёр, педагог.